Selenowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Selenowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Minchenwalde, 1938–1946 Lindenhorst, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Selenowo (Pskow, Kunja), in der Oblast Pskow, Rajon Kunja
 Selenowo (Pskow, Welikije Luki), in der Oblast Pskow, Rajon Welikije Luki
 Selenowo (Wologda), in der Oblast Wologda